Bionda ist der Familienname folgender Personen:
 Alisha Bionda (* 1958), deutsche Autorin und Publizistin
 Jean-Pierre Bionda (1928–2003), Schweizer Jazzpianist

Siehe auch:
 La Bionda, italienisches Musikerduo (Carmelo La Bionda und Michelangelo La Bionda)
 Biondo
 Blond, die deutsche Entsprechung für das italienische Wort bionda/biondo